Отон може бити:

 Отон, римски цар
 Отон I, краљ Немачке и цар Светог римског царства
 Отон II, краљ Немачке и цар Светог римског царства, син Отона I
 Отон III, краљ Немачке и цар Светог римског царства, син Отона II

или:

 Отон (Ервеник), насељено место у општини Ервеник, Шибенско-книнска жупанија, Република Хрватска
 Отон (Горњопровансалски Алпи), насељено место и општина у департману Горњопровансалски Алпи, Република Француска
 Отон (Лоар и Шер), насељено место и општина у департману Лоар и Шер, Република Француска